Urata Takesi (浦田武, angolos írásmóddal Takeshi Urata) (1947 – 2012. december 15.) japán csillagász.

Rengeteg kisbolygót fedezett fel a Nihondaira Obszervatóriumnál. Részt vett a 112P/Urata-Niijima üstökös felfedezésében. A 3722 Urata kisbolygó róla kapta a nevét.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája

1947-ben született személyek
2012-ben elhunyt személyek
Japán csillagászok